El término Aramis o Aramits o Aramitz puede referirse a:

Personas 
 Aramis Álvarez Pedraza (1988-),  nieto del libretista radial cubano Aramis Del Real.
 Aramis Del Real (1913-), libretista radial, locutor y empresario cubano.
 Aramis Knight (1999-), actor estadounidense.
 Aramis Naglić (1965-), jugador de baloncesto croata.
 Aramis Ramírez Nin (1978-), deportista dominicano de béisbol profesional.
 Henri, señor d'Aramitz (c.1620 – 1655 o 1674), sacerdote católico gascón, y antiguo mosquetero de la Maison du Roi en la Francia del siglo XVII, que inspiró el personaje creado por Alejandro Dumas.

Ficción 
 Aramis (René de Herblay), personaje creado por el escritor Alejandro Dumas (padre), que protagoniza las novelas Los Tres Mosqueteros, Veinte Años Después, y El Vizconde de Bragelonne.

Miscelánea 
 ARAMIS, sigla de 'Agencement en Rames Automatisées de Modules Indépendants en Stations', proyecto francés de transporte público dirigido por la RATP y Matra Transport en los años 1970 y 1980, el que finalmente fue abandonado.
 Aramits, población y comuna francesa, en la región de Aquitania.
 Cantón de Aramits, división administrativa francesa, situada en el departamento de los Pirineos Atlánticos, región Aquitania.

Aramis Alvarez 

Aramis Alvarez  (Porvenir, Trujillo; 4 de mayo de 1997- Perú, La Libertad; actualidad) joven con carrera técnica estudiada en SENATI (2014-2017). Cuenta con conocimientos en Electricidad, electrónica, hidráulica y neumática.
Actualmente tiene experiencia laboral en empresas industriales especializadas en el rubro de los Ascensores.